Henryk Górski (rewolucjonista) (ur. ok. 1810) – działacz rewolucyjny
 Henryk Górski (senator) – senator od 2005
 Henryk Górski (strzelec) – olimpijczyk z 1960 i 1964
 Henryk Górski (lekarz) – lekarz wojskowy, twórca ekslibrisów
 Henryk Górski (kartograf) – geograf i kartograf
 Henryk Górski (1946–2022) – działacz i animator życia muzycznego

Przypisy